El término endrina puede referirse a:

 endrina, fruto del endrino, arbusto caducifolio;
 endrina, insecticida organoclorado.